

Geografia 
 Mouton – comune francese situato nel dipartimento della Charente nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Benjamin Mouton (1965) – attore statunitense
 Brandon Mouton (1981) – ex cestista statunitense
 Charles Mouton (1629-1699) – liutista e compositore francese
 Georges Mouton (1770-1838) – generale francese
 Henri Mouton (1881-1962) – calciatore francese
 Jean Mouton (1459-1522) – compositore francese del rinascimento
 Jonas Mouton (1988) – giocatore di football americano statunitense 
 Melba Roy Mouton (1929-1990) – matematica statunitense
 Michèle Mouton (1951) – ex pilota di rally e dirigente sportivo francese
 Thomas Le Mouton (...) – calciatore cookese